Етуї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Етуї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза